Die Türkiye 2. Futbol Ligi 1989/90 war die 27. Spielzeit der zweithöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 2. September 1989 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 29. Mai 1990 mit dem 32. und letzten Spieltag abgeschlossen.

In der Saison 1989/90 wurde die TFF 1. Lig wie in der Vorsaison auch in drei Gruppen mit jeweils 17 Mannschaften unterteilt. Es spielen jeweils 17 Mannschaften in den „Gruppe A“ (A Grubu), „Gruppe B“ (B Grubu) und „Gruppe C“ (C Grubu) um den Aufstieg in die Süper Lig beziehungsweise gegen den Abstieg in die damals drittklassige TFF 3. Lig. Die Einteilung der Mannschaften in die jeweiligen Gruppen wurde von der Vorsaison übernommen.

Die Tabellenersten aller drei Gruppen steigen direkt in die höhere Süper Lig auf. Die Mannschaften auf den drei letzten Tabellenplätzen aller Gruppen steigen in die TFF 3. Lig ab.

Zu Saisonbeginn sind zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 39 Mannschaften die drei Absteiger aus der Süper Lig Eskişehirspor, Rizespor, Kahramanmaraşspor und die acht Aufsteiger aus der damals drittklassigen TFF 3. Lig Bulancakspor, Şanlıurfaspor, Niğdespor, Keçiörengücü, Sökespor, İzmirspor, Bandırmaspor, Kasımpaşa Istanbul und Fatih Karagümrük SK hinzugekommen.

Bakırköyspor erreichte bereits mehrere Wochen vor dem offiziellen Saisonende die Meisterschaft der Gruppe A und stieg zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Süper Lig auf. In der Gruppe B erreichte Aydınspor mit elf Punkten Vorsprung zum Tabellenzweiten die Meisterschaft und damit den ersten Aufstieg der Vereinsgeschichte in die Süper Lig.
Gaziantepspor erreichte bereits mehrere Wochen vor dem offiziellen Saisonende die Meisterschaft der Gruppe C und stieg damit nach siebenjähriger Abstinenz wieder in die Süper Lig auf.

Zum Saisonende sind aus der Gruppe A die Mannschaften Bartınspor, Çarşambaspor, Bulancakspor, aus der Gruppe B die Mannschaften Trakya Birlik Edirnespor, Menemenspor, Ispartaspor und aus der Gruppe C die Mannschaften İskenderunspor, Şanlıurfaspor und Erzincanspor abgestiegen.

Torschützenkönig der gesamten Liga und der Gruppe B wurde mit 26 Treffern Hasan vom südanatolischen Vertreter Antalyaspor. In der Gruppe A wurden mit 23 Treffern İsmail Demirci von Karşıyaka SK und Ali von Bartinspor Torschützenkönig, während in der Gruppe C Oktay Çevik von Gaziantepspor, Hayrettin Aksoy von Erzurumspor und Salih von Keçiörengücü mit 23 Treffern Torschützenkönig wurden.

Der Verein Eyüp Gençlik Kulübü änderte zu Saisonbeginn seinen Namen in Emlak Bankası Eyüp Spor Kulübü um und der in Vergessenheit geratene Traditionsverein Hacettepe Y.Camızoğlu Spor Kulübü (ehemals nur Hacettepe Spor Kulübü) wurde nach der Übernahme durch den Politiker Melih Gökçek in Keçiörengücü umbenannt.

Gruppe A

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Der Türkische Fußballverband (TFF) führt für alle drei Gruppen der TFF 2. Lig separate Torschützenlisten, bestimmt aber den Torschützenkönig zum Saisonende aus einer einzigen zusammengefügten Torschützenliste.

Gruppe B

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Der Türkische Fußballverband (TFF) führt für alle drei Gruppen der TFF 2. Lig separate Torschützenlisten, bestimmt aber den Torschützenkönig zum Saisonende aus einer einzigen zusammengefügten Torschützenliste.

Gruppe C

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Der Türkische Fußballverband (TFF) führt für alle drei Gruppen der Türkiye 2. Futbol Ligi separate Torschützenlisten, bestimmt aber den Torschützenkönig zum Saisonende aus einer einzigen zusammengefügten Torschützenliste.

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org (türkisch)
 angelfire.com (englisch)

Einzelnachweise 

1989/90
Fußballsaison 1989/90